Blaschette steht für:

 Blaschette (deutsch Blascheid), Ortsteil der Gemeinde Lorentzweiler, Kanton Mersch, Luxemburg

Blaschette ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Blaschette (1933–2015), luxemburgischer Chemiker und Hochschullehrer